Черногория принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Черногория на Олимпийских играх 
 
Черногория на Европейских играх